Vesly (Eure)
 Vesly (Manche)